

Années 1950

Années 1960

Années 1970

Années 1980

Années 1990

Années 2000

Années 2010

Années 2020

Voir aussi 
 Classement des pilotes de Formule 1 par nombre de meilleurs tours en course
 Classement des pilotes de Formule 1 par nombre de podiums
 Classement des pilotes de Formule 1 par nombre de victoires en Grand Prix
 Classement des pilotes de Formule 1 par nombre de pole positions
 Classement des pilotes de Formule 1 par nombre de points
 Classement des pilotes de Formule 1 par nombre de hat tricks

 

Pilotes de Formule 1, annees
Formule 1, Pilotes de